Feijó (Acre), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Acre
Feijó (Almada), plaats in de Portugese gemeente Almada
Regente Feijó, gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo